Alexander Zverev era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Stefanos Tsitsipas.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (semifinale)
 Alexander Zverev (quarti di finale)
 Roger Federer (quarti di finale)
 Dominic Thiem (semifinale)
 Kei Nishikori (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (finale)

 Marin Čilić (quarti di finale, ritirato)
 Fabio Fognini (terzo turno)
 Karen Chačanov (secondo turno)
 Daniil Medvedev (primo turno)
 Borna Ćorić (primo turno)
 Nikoloz Basilašvili (primo turno)
 Gaël Monfils (terzo turno)
 Marco Cecchinato (primo turno)

Qualificati 

  Hugo Dellien (secondo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Hubert Hurkacz (terzo turno)

  Martin Kližan (primo turno)
  Reilly Opelka (secondo turno, ritirato)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)

Lucky loser 

  Adrian Mannarino (secondo turno)

Wildcard 

  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

  David Ferrer (secondo turno)
  Jaume Munar (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2019